Ван Боммел () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Боммел, Марк (род. 1977) — нидерландский футболист, выступал на позиции полузащитника.
 Ван Боммел, Элиас Питер (1819—1890) — голландский художник XIX века.